Tabac du diable est une expression qui peut désigner communément différentes plantes :

 La Molène Bouillon-blanc (Verbascum thapsus)
 Le Vérâtre vert (Veratrum viride)
 Le Symplocarpe fétide Symplocarpus foetidus

Notes et références